Csehország
 Hracholusky, település a Prachaticei járásban
 Hracholusky, település a Rakovníki járásban